El Milagro kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Milagro (kommunhuvudort), La Rioja,

Honduras 

 El Milagro (ort i Honduras), Departamento de Cortés,

Mexiko 

 El Milagro, Puebla, Xiutetelco, 
 El Milagro, Chiapas, Las Margaritas, 
 El Milagro, Veracruz, Juan Rodríguez Clara, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar